NGC 5662 (другие обозначения — OCL 928, ESO 175-SC10) — рассеянное скопление в созвездии Центавр.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5662
Центавр (созвездие)
Рассеянные скопления